Беллицци () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 12 862 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 1793 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 84092. Телефонный код — 0828.

Покровителем населённого пункта считается Sacro Cuore di Gesù.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта